Peter Kenneth Newman, un économiste anglais (1928 - 2001).
 Peter Charles Newman, un journaliste canadien (1929 -).
 Peter Ross Newman, un producteur américain.